29-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации состоялся в 1901 году в Харлеме. В турнире участвовали 10 шахматистов. Кроме 8 голландцев, играли по 1 представителю Германии и Австро-Венгрии.

Победу в соревновании одержал мастер А. Олланд. На пол-очка от него отстал Б. Лейссен. Лейссен смог обыграть прямого конкурента черными, но проигрыш белыми аутсайдеру турнира Я. те Кольсте помешал ему занять первое место.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
1901 год в шахматах
1900-е годы в Нидерландах
Спортивные соревнования в Харлеме